Ramsay kan syfta på:

 Ramsay, skotsk klan
 Ramsay (auktor), olika auktorer för organismer
 Gordon Ramsay (1966−), skotsk kock

Se även 
 Mount Ramsay